Венеди́кт Иерони́мович Турке́вич (14 марта 1873, Кременец, Волынская губерния — 13 апреля 1928, Варшава, Польская Республика) — священник Польской православной церкви, ранее — Православной российской церкви, настоятель храмов и редактор газет в США.

Биография 
Родился в семье священника. Обвенчан с Феодорой Антоновной Путковской, 8 детей.

Окончил Волынскую духовную семинарию (1894) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1898).

Псаломщик и регент в Свято-Троицком кафедральном соборе Чикаго (1898), затем в Свято-Никольском кафедральном соборе Нью-Йорка (1900).

Секретарь правления и председатель Русского православного кафолического общества взаимопомощи, редактор газеты «Свет» и «Еженедельной русско-малорусской газеты», издатель ежегодных календарей-справочников Северо-Американской епархии, заведующий типографией (1901).

Иерей, настоятель храма Святого Духа в городе Бриджпорт штата Коннектикут (1902).

Основатель и настоятель Свято-Троицкого храма в городе Йонкерс штата Нью-Йорк (1905), секретарь Северо-Американского духовного правления, протоиерей.

В 1914 году вернулся в Россию, член Православной миссии в Галиции, настоятель Свято-Георгиевского храма во Львове при штабе военного генерал-губернатора Галиции, законоучитель в Морском кадетском корпусе. В 1917 году жил в селе Дерман Дубенского уезда Волынской губернии.

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по избранию как клирик от Волынской епархии, участвовал в 1-й сессии, член Религиозно-просветительного совещания при Соборном Совете и V, VII, IX, XX, XXI Отделов.

С 1918 года настоятель Свято-Богоявленского собора в городе Острог Волынской губернии.

В 1921 году участник Почаевского съезда духовенства и мирян Волыни.

В 1927 году делегат Польской Православной Церкви на конференции «Вера и церковное устройство» в Лозанне.

Сочинения 
 Из истории Почаевской обители. Почаев, 1897.
 Православное общество взаимопомощи в Северо-Американских Соединенных Штатах. Бриджпорт, 1905.
 Десятилетие священства протоиерея А. Хотовицкого // Американский православный вестник. 1906. № 5.
 Из церковной летописи // Там же. 1906. № 1; Наша жизнь и работа // Американский православный вестник. 1914. № 4.
 Забытая могила // Волынские епархиальные ведомости. 1914. № 42.

Литература 
 РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 24. Л. 18, 26-27; ЦГИА Украины. Ф. 363. Оп. 2. Д. 30. Л. 9.
 Orthodox America, 1794—1976: Tarasar C. J. Development of the Orthodox Church in America. Syosset, 1975. P. 125; Юбилейный сборник в память 150-летия Русской Православной Церкви в Северной Америке. Ч. 1. Н.-Й., 1944.
 Шавельский Г., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Н.-Й., 1954. Т. 1. С. 174.
 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 243.
 Вишнякова Н. История русской книги в США (конец XVIII в. — 1917 г.). Новосибирск, 2004. С. 143—144, 241, 244.
 Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ. К., 2007. С. 188, 195.
 Ефимов А., Ласаева О. Алеутская и Северо-Американская епархия при святителе Тихоне. М., 2012 (им. указ.).
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Протоиереи
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Редакторы газет
Выпускники Волынской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия